Плей-офф чемпионат Европы по футболу 2016 начался с 1/8 финала 25 июня и закончился 10 июля финалом на Стад де Франс, в Сен-Дени.
В плей-офф вышли команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие в группах третьи места.
Лучшие команды, выходившие с третьего места, определялись по количеству очков, набранных в группе,
а при равенстве очков — по дополнительным показателям (см. ниже).

Команды

Сравнение команд, занявших третье место 

 Примечание. При равенстве очков
 сборная Словакии стоит в таблице выше сборной Ирландии вследствие лучшей разницы мячей (пункт b статьи 18.03 Регламента проведения Чемпионата Европы 2016);
 сборные Португалии и Северной Ирландии стоят в таблице выше сборных Турции и Албании вследствие лучшей разницы мячей (пункт b статьи 18.03 Регламента проведения Чемпионата Европы 2016);
 сборная Португалии стоит в таблице выше сборной Северной Ирландии вследствие большего количества забитых мячей (пункт c статьи 18.03 Регламента проведения Чемпионата Европы 2016);
 сборная Турции стоит в таблице выше сборной Албании вследствие большего количества забитых мячей (пункт c статьи 18.03 Регламента проведения Чемпионата Европы 2016);

Сетка

1/8 финала

Швейцария — Польша

Уэльс — Северная Ирландия

Хорватия — Португалия

Франция — Ирландия

Германия — Словакия

Венгрия — Бельгия

Италия — Испания

Англия — Исландия

Четвертьфиналы

Польша — Португалия

Уэльс — Бельгия

Германия — Италия

Франция — Исландия

Полуфиналы

Португалия — Уэльс

Германия — Франция

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2016